La finale de la Coupe UEFA 1976-1977 est la  de la Coupe de l'UEFA, organisée par l'UEFA. Elle prend la forme d'une double confrontation aller-retour prenant place le  et , respectivement au Stadio Comunale de Turin, en Italie, et au stade San Mamés de Bilbao, en Espagne.

Elle oppose l'équipe italienne de la Juventus aux Espagnols de l'Athletic Bilbao. Au terme des deux rencontres, les Turinois l'emportent aux buts à l'extérieur sur le score de 2 buts partout (1-0 à l'aller, 1-2 au retour), ce qui constitue leur premier sacre dans la compétition ainsi que leur premier titre européen.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Matchs

Match aller

Match retour

Voir aussi 
 Finale de la Coupe des clubs champions européens 1976-1977
 Finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1976-1977

Lien externe 
 Page officielle de la Coupe UEFA 1976-1977

Notes et références 

1976-1977
Football en 1977
Sport en mai 1977
Sport en Italie en 1977
Sport en Espagne en 1977
Compétition de football à Turin
Événement sportif à Bilbao
Face-à-face de la Juventus FC
Face-à-face de l'Athletic Bilbao